Сборная Сан-Томе и Принсипи по футболу представляет Сан-Томе и Принсипи на международных футбольных турнирах и в товарищеских матчах. Управляющая организация — Федерация футбола Сан-Томе и Принсипи. Является членом ФИФА с 1986 года, членом КАФ — с 1987 года.

История 
Сборная Сан-Томе и Принсипи ни разу не принимала участия ни в Чемпионате мира, ни в Кубке африканских наций. Островная сборная дважды принимала участие в отборочных турнирах к ЧМ и трижды — к Кубку африканских наций, однако сходила с пути на первом же этапе. Свой последний до ноября 2011 года официальный матч сборная Сан-Томе и Принсипи провела 16 ноября 2003 года в рамках отборочного этапа к Чемпионату мира 2006, проиграв его сборной Ливии в гостях со счетом 0:8. В течение 3 лет и с 2008 года сборная Сан-Томе и Принсипи не провела ни одного матча и долгое время не была представлена в официальном рейтинге, поскольку в нём учитываются лишь матчи за последние 4 года. На сайте Футбольной федерации Сан-Томе и Принсипи, основанной еще в 1975 году, в графу «достижения» занесено только одно событие — постройка собственного офиса федерации.

В 2006 году сборная Сан-Томе и Принсипи прекратила свое существование из-за банкротства главного тренера. Игроки сборной сразу ушли из неё, и страна более чем 2 года жила без своей сборной. Все попытки власти Сан-Томе и Принсипи возродить сборную в 2007 году успеха не имели.

В 2008 году сборная Сан-Томе и Принсипи вновь возродилась, не проведя ни одного матча. 

11 и 15 ноября 2011 года сборная провела первые после 2003 года матчи со сборной Конго в рамках отборочного турнира ЧМ-2014. Первый матч закончился поражением СТП 0:5, второй — вничью 1:1.

Чемпионат мира 
 1930 — 1990 — не принимала участия
 1994 — снялась с соревнований
 1998 — не принимала участия
 2002 — не прошла квалификацию
 2006 — не прошла квалификацию
 2010 — снялась с соревнований
 2014 — 2022 — не прошла квалификацию

Кубок африканских наций 
 1957 — 1998 — не принимала участия
 2000 — не прошла квалификацию
 2002 — не прошла квалификацию
 2004 — снялась с соревнований
 2006 — не прошла квалификацию
 2008 — не принимала участия
 2010 — снялась с соревнований
 2012 — не подавала заявку
 2013 — 2021 — не прошла квалификацию
 2023 — дисквалифицирована

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница ФФСТП
 Страничка сборной на сайте ФИФА
 Статистика сборной на РСССФ

 
Сан-Томе и Принсипи
Футбол в Сан-Томе и Принсипи
Сборные Сан-Томе и Принсипи